Татьяна Павловна Фи́рова (род. 10 октября 1982, Арзамас-16, Горьковская область, СССР) — российская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на дистанции 400 м, серебряный призёр Олимпийских игр в эстафете 4×400 м, двукратная чемпионка мира (2005 и 2013), двукратный серебряный призёр чемпионатов мира, двукратная чемпионка Европы 2010 года. Заслуженный мастер спорта России.

В 2016 году решением МОК была лишена серебряной награды Олимпийских игр 2008 года в эстафете 4×400 м из-за дисквалификации российской команды после обнаружения положительной допинг-пробы у Татьяны Фировой.

В 2017 году решением МОК была лишена серебряной награды Олимпийских игр 2012 года в эстафете 4×400 м из-за дисквалификации российской команды после обнаружения в пробах Антонины Кривошапки допинга. 11 августа 2017 года Фирова заявила о том, что она не собирается возвращать Олимпийские награды.

Биография 

Татьяна Фирова занимается легкой атлетикой с раннего детства, её первым тренером была Марина Юрьевна Мочкаева. Также Татьяна тренировалась у Александра Викторовича Абрамова в клубе «Металлург» (Выкса) и Сергея Александровича Попова.

В 2001 году стала чемпионкой Европы среди юниоров, в 2003 году — чемпионкой Европы среди молодежи и двукратной победительницей Универсиады-2003.

В 2004 году в Афинах Татьяна впервые приняла участие в соревнованиях Олимпийских игр и завоевала серебряную медаль в эстафете 4х400.

В 2009 году она стала бронзовой медалисткой чемпионата мира по легкой атлетике в Берлине, в эстафете 4×400. В этом же году её признали лучшей спортсменкой Нижегородской области по опросу газеты «Нижегородский спорт».

В феврале 2010 года стала чемпионкой России в закрытых помещениях на дистанции 400 м.

На чемпионате мира по легкой атлетике в помещениях в 2010 году в Катаре Татьяна вместе с подругами по команде Ксенией Вдовиной, Натальей Назаровой, Светланой Поспеловой стала серебряной медалисткой в эстафете 4×400 м, а также выиграла первую индивидуальную награду на крупных турнирах — серебро в забеге на 400 м.

Неоднократно Татьяна Фирова становилась призёром этапов Гран-при ИААФ.

Результаты 
Лучшие результаты по годам и место в списке мирового сезона

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (13 августа 2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (16 марта 2007 года) — за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.
 Благодарность Президента Российской Федерации (2 августа 2009 года) — за заслуги в развитии физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине

Личные рекорды 

Училась в средней школе номер 5 до 9 класса, после окончания перешла в школу номер 15 в которой заканчивала 10-11 класс.

Примечания

Ссылки 

 
 Страница на сайте Федерации легкой атлетики России
 Интервью и фотографии на сайте sarov.net
 Профиль на sports-reference.com 

Заслуженные мастера спорта России
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Бегуны на короткие дистанции России
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил